Silbertanne steht für:

 Weiß-Tanne (Abies alba), eine in Europa heimische Nadelbaumart
 Edel-Tanne (Abies procera), eine in Nordamerika heimische Nadelbaumart
 Silbertanne (Sonderkommando)